'''Снігуронька|Настєнька''' (Снігурка, Снігурочка) — внучка і супутниця Діда Мороза
 «Снігуронька» — російська народна казка
 «Снігуронька» — п'єса-казка О. М. Островського (1873).
 «Снігуронька» — опера М. О. Римського-Корсакова (1881), лібретто запозичене з п'єси О. М. Островського
 «Снігуронька» — балет Петра Чайковського
 «Снігуронька» — картина В. М. Васнецова (1899), полотно, олія, 115×79,8
Фільми
 «Снігуронька» (1914) — російський німий фільм
 «Снігуронька» (1952) — мультфільм режисера І. П. Іванова-Вано.
 «Казка про Снігуроньку» (1957) — мультфільм режисера В. Д. Дегтярьова.
 «Снігуронька» (1968) — фільм режисера П. П. Кадочникова.
 «Снігурка» (1969) — мультфільм режисера В. Д. Дегтярьова.
 «Снігуронька» (1980) — короткометражний фільм за сценарієм К. Буличова з кіноальманаху «Цей фантастичний світ».
 «Снігуронька» (2006) — мультфільм режисера М. А. Муат
 «Снігуронька» (2013) — фільм режисера Дмитра Свєтозарова

Інше 
 Снігурки, снігурочки — ковзани з широкими полозками й сильно загнутою передньою частиною

Див. також 
 «Снігуроньку викликали?» — фільм

Примітки